Большая Бургуста — топоним в Ростовской области России:

 Большая Бургуста — река;
 Большая Бургуста — хутор.

См. также 
 Малая Бургуста
 Бургуста (значения)